Bundesbahn kan syfta på:

 Deutsche Bundesbahn – ett tyskt järnvägsbolag 1949-1994
 Österreichische Bundesbahnen  (BBÖ) – ett österrikiskt järnvägsbolag 1923-1938.
 Österreichische Bundesbahnen – ett österrikiskt järnvägsbolag efter 1947, se ÖBB
 Schweizerische Bundesbahnen – ett järnvägsbolag i Schweiz, se SBB-CFF-FFS

Se även
Reichsbahn